Посидоний — может означать:

 Посидоний — древний лунный ударный кратер на северо-восточной границе моря Ясности.

Персоналии 
 Посидоний (139/135 год до н. э.—51/50 год до н. э.) — древнегреческий философ-стоик, историк, географ, астроном.

См. также 

  (значения)
 Поседоний (?—823) — епископ Уржеля.